Bulger ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Bulger (1875–1928), irischer Rugbyspieler
 Marc Bulger (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peggy Bulger (* 1950), US-amerikanische Sängerin
 William M. Bulger (* 1934), US-amerikanischer Politiker

Bulger ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bulger (Colorado)
 Bulger (Pennsylvania)
 Bulger (West Virginia)